Václav Pletka (* 8. červen 1979, Mladá Boleslav) je bývalý český hokejový útočník.

Kluby podle sezon 
 1994-1995 Autoškoda Mladá Boleslav
 1995-1996 Autoškoda Mladá Boleslav
 1996-1997 Autoškoda Mladá Boleslav
 1997-1998 BK Mladá Boleslav
 1998-1999 HC Železárny Třinec - vyhlášen nejlepším nováčkem extraligy
 1999-2000 HC Oceláři Třinec
 2000-2001 Philadelphia Phantoms
 2001-2002 Philadelphia Flyers, Philadelphia Phantoms
 2002-2003 HC Oceláři Třinec
 2003-2004 HC Oceláři Třinec
 2004-2005 HC Oceláři Třinec, HC České Budějovice
 2005-2006 HC Oceláři Třinec, OHK Dynamo Moskva, Bílí Tygři Liberec
 2006-2007 Bílí Tygři Liberec
 2007-2008 Bílí Tygři Liberec
 2008-2009 Bílí Tygři Liberec
 2009-2010 HC Energie Karlovy Vary, HC Mountfield České Budějovice
 2010-2011 HC Mountfield České Budějovice
 2011-2012 HC Mountfield České Budějovice, HC Plzeň 1929
 2012/2013 HC Škoda Plzeň
 2013/2014 HC Škoda Plzeň
 2014/2015 HC Škoda Plzeň, HC Slavia Praha
 2015/2016 Rytíři Kladno, HC Benátky nad Jizerou
 2016/2017 HC Stadion Litoměřice
 2017/2018 HC Jičín

Externí odkazy 
 
 
 
 

Čeští hokejoví útočníci
Hráči Philadelphia Flyers
Hokejisté American Hockey League
Čeští lední hokejisté
Hráči HC Třinec
Vítězové české hokejové extraligy
Čeští hokejoví reprezentanti
Narození v roce 1979
Žijící lidé
Muži
Narození 8. června
Hráči HC Kladno
Hráči HC Stadion Litoměřice
Hráči BK Mladá Boleslav
Hráči HC Karlovy Vary
Hráči HC České Budějovice
Hráči draftovaní Philadelphií Flyers
Trenéři BK Mladá Boleslav‎